Coatepeque puede referirse a:

 Coatepeque, municipio del departamento de Santa Ana, El Salvador.
 Coatepeque, municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala.